Paolo Principi – geologo italiano
Paolo Principi – ginnasta italiano